

Personnalités 

 Jason Grilli (né en 1976), joueur américain de baseball ;
 Magda Grilli di Cortona-Trocmé (1901-1996), Juste parmi les nations ;
 Steve Grilli (né en 1949), joueur américain de baseball ;
 Vittorio Grilli (né en 1957), économiste et ministre italien ;

Lieux 

 , subdivision de la commune italienne de Gavorrano, en Toscane.